Die Russische Badminton-Superliga 2007 bestand aus drei Vorrunden und einem Superfinale, welches Primorye Vladivostok für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. Primorje Wladiwostok
2. Lokomotiv-Rekord Moskau
3. SK Shuttle ZSKA WWS Samara
5. Awtochim Moskau
6. BK FINEC St. Petersburg
5. ZSKA Moskau

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/893

Superliga 2007
Badminton 2007
Badminton 2006